El Volkswagen Vento es un automóvil de turismo del fabricante de automóviles alemán Volkswagen. Dicha denominación se usó para distintos modelos conocidos en otros países con distintas denominaciones.

Jetta A3 (1991-1999) 

La tercera generación del Volkswagen Jetta se denominó Vento en Europa y Sudamérica.

Jetta (2010-presente) 

La quinta, sexta y séptima generación del Volkswagen Jetta se denominó Vento en Argentina, Chile y Uruguay, puesto que «yeta» significaba «mala suerte» o «infortunio».

Polo Sedán (2010-2018) 
La quinta generación del Volkswagen Polo Classic se denominó Vento en México y algunos países asiáticos.

Enlaces externos 

Vento